

Astronomia 
 Babbar Patera – struttura geologica della superficie di Io

Persone 
 Prateik Babbar – attore indiano
 Raj Babbar – attore indiano